

Mythologie 
 Dans la mythologie celtique irlandaise, Shannon était la déesse de la rivière du même nom. Elle était également appelée Siannon ou Sionna.

Hydrologie 
 Le fleuve Shannon est le plus long cours d'eau d'Irlande.

Météorologie 
 Shannon est une zone marine située au large de l’Irlande.

Toponymie 

 Shannon, ville d'Irlande.
Aéroport de Shannon
 Carrick-on-Shannon, ville d'Irlande.
 Shannon, municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.
 Shannon une localité de la région de Manawatu-Wanganui dans l'Île du Nord  de la  Nouvelle-Zélande
 L'île Shannon au Groenland ;
 et Il existe de nombreux lieux aux États-Unis appelés Shannon :
 Shannon (Illinois) ;
 Shannon (Mississippi) ;
 Castle Shannon (Pennsylvanie).
 .

Patronyme 

 Alex Shannon (1862-1932) est un acteur américain. 
 Claude Shannon (1916-2001) est un ingénieur électricien et mathématicien américain. Il est considéré comme le père de la théorie de l'information.
 Darrin Shannon, (1969-) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Darryl Shannon, (1968-) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Del Shannon (1934-1990) est un chanteur de rock 'n' roll américain.
 Effie Shannon (1867-1954), actrice américaine de théâtre et du cinéma muet.
 Frank Shannon (1874-1959), acteur irlandais.
 Gerry Shannon (1910-1983) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Harry Shannon (1890-1964), acteur américain.
 
 John Shannon (1943-), écrivain américain, auteur de roman policier.
 Kathleen Shannon (1964-) est une coureuse cycliste australienne.
 Kristina et Karissa Shannon (nées en 1989), deux sœurs jumelles playmate
 Mary Wright-Shannon (1944-), pongiste britannique.
 .
 Molly Shannon (1964-) est une actrice américaine.
 Monica Shannon (1893-1965) est une romancière américaine.
 Polly Shannon (1973-) est une actrice, scénariste et productrice canadienne.
 Ryan Shannon (1983-) est un joueur de hockey sur glace américain.
 Samantha Shannon (1991-), romancière américaine.
 Thomas Shannon (1958-), diplomate américain.

Concepts nommés en hommage à Claude Shannon 
 Le théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon sur les contraintes de l'échantillonnage discret d'un signal ;
 le codage de Shannon-Fano ;
 l'entropie de Shannon ;
 l'expansion de Shannon, décomposition d'une équation booléenne ;
 l'indice de Shannon, mesure de la biodiversité ;
 le shannon est une unité de mesure de l'information ;
 le nombre de Shannon est une estimation de la complexité du jeu d'échecs.

Prénom 
Shannon est également un prénom.

Pour les personnalités de ce prénom, voir : .
 Shannon (1958-) est une chanteuse américaine.
 Shannon Bahrke est une skieuse acrobatique américaine.
 Shannon Baker (1980- ) est une joueuse anglaise d'origine néo-zélandaise de rugby à XV.
 Shannon Elizabeth (1973-) est une actrice américaine
 Shannon Fife (1888-1972) est un scénariste et réalisateur américain.
 Shannon Hoon (1967-1995) est le chanteur du groupe Blind Melon.
 Shannon Kleibrink est une curleuse canadienne.
 Shannon Leto (1970- ) est un batteur de rock américain.
 Shannon Lucid (1943- ) est une astronaute américaine.
 Shannon Moore (1979- ) est un catcheur américain.
 Shannon Paku (1980- ) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Shannon Rutherford est un personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.
 Shannon Sharpe (1968-) est un ancien joueur américain de football américain.
 Shannon Stewart (1978- ), est un mannequin et une actrice américaine.
 Shannon Tweed (1957- ), est une productrice, actrice et mannequin de charme canadienne. 
 Shannon Willoughby est une joueuse néo-zélandaise de rugby à XV.
 Shannon Wilsey (1970-1994) était une actrice de films pornographiques américaine.
 Shannon Whirry (1964- ) est une actrice américaine.
 Shannon Wright est une auteur-compositeur-interprète de folk et de rock.

Séries télévisées 
 Shannon est une série télévisée américaine (1961-1962).
 Shannon est une série télévisée américaine (1981-1982).

Sport 
 Shannon RFC est un club de rugby à XV irlandais basé dans la ville de Limerick.
 Shannon, constructeur anglais de Formule 1.
 Shannon Racing, une entité irlandaise ayant participé à la saison 1996 de Formule 1 sous les couleurs de l'écurie italienne Forti Corse.

Autre